La Coupe de Suisse de basket-ball 2016-2017 est la  de la Coupe de Suisse de basket-ball féminine. Elle est organisée par Swiss Basketball. Elle oppose les clubs de LNAF, de LNBF et des clubs de niveaux inférieurs (qui souhaite participer) sous la forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule de  à .

Dates et tirage au sort

Qualifications 

Les équipes de LNA de Hélios VS Basket, BCF Elfic Fribourg, MARI GROUP Riva Basket, BC Alte Kanti Aarau, Pallacanestro Bellinzona, Espérance Sportive Pully, BC Winterthur et Genève Elite Basket sont directement qualifiées pour les 1/8 de finale.

Tableau

Notes et références 

Suisse, Coupe F
Basket-ball, Coupe F
Compétition de basket-ball en Suisse